«Соверше́нная красота́» () — бразильский телесериал.

Сюжет 
Всё начинается с того, как экономичный вертолёт Carcara, детище авиационного инженера Гильерме, падает в Амазонии. Трагедия заставляет Гильерме, эгоиста и бабника, многое переоценить в своей жизни. Незадолго до этого он начинает встречаться с Сонией, и она знакомит его со своими детьми, Клаусом и Доминике. После авиакатастрофы и гибели Сонии Гильерме оказывается с её детьми на руках и берёт на себя заботу о них. Знакомится с Жуаной, когда она приходит в дом Сонии после того, как детектив сообщает ей информацию о матери. Гильерме в это время находится в доме Сонии вместе с её детьми (от них скрывают, что мать погибла). Жуана приходит и объявляет, что она дочь Сонии. Гильерме отправляет детей погулять и сообщает Жуане, что Сония погибла. Жуана становится его большой любовью…

В ролях 
 Эдсон Селулари — Гильерме
 Каролина Феррас — Норма
 Режиане Алвес — Жуана
 Умберто Мартинс — Ренато
 Зезе Полеса — Ивете
 Антонио Калони — Эдуардо
 Каду Молитерно — Гаспар
 Мария Клара Гейрос — Сузи
 Леополдо Пашеко — Раул
 Сорая Равенле — Дебора
 Моника Мартели — Элена
 Марсело Фария — Робсон
 Изис Вальверде — Ракели
 Карол Кастро — Шейла
 Бруно Мазео — Жозе Энрике
 Монике Алфрадике — Фернанда
 Бьянка Компарату — Луиза
 Густаво Леан — Фелипе
 Педро Брисио — Эрик
 Летисия Иснард — Меу Бен
 Бия Монтес — Асумпсан
 Элиас Андреато — Адамастор
 Андре Абужанра — Тиаго
 Марсела Валенте — Бия
 Клаудио Галван — Журандир
 Давид Лукас — Уго
 Полиана Алейшо — Доминике
 Родриго Лопес — Бетан
 Рафаэл Кардозо — Клаус
 Пауло Вилела — Андерсон
 Гильерме Фонтес — Алекс
 Родриго Веронезе — Матеус
 Элена Фернандес — Марсия
 Эрнани Мораес — Милтон
 Элайне Микели — Мириан
 Кристиане Торлони — Сония
 Режинальдо Фария — Олаво

Телесериалы Бразилии 2008 года
Теленовеллы Бразилии
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке